Dallasaurus (« lézard de Dallas ») est un genre de mosasauridés qui a vécu au Crétacé supérieur, au Turonien, il y a environ 92 Ma aux États-Unis.

Description 
Dallasaurus mesurait environ 1 mètre de long et pesait environ 10 kilos. Il était le plus petit des mosasauridés et devait être la proie de nombreux prédateurs.

Alimentation 
Dallasaurus était un carnivore.

Habitat 
Il vivait dans les rivières et les lacs.

Liste d'espèces 
Selon  :
 Dallasaurus turneri Bell & Polcyn, 2005 †

Publication originale

Notes et références

Liens externes 

 
 

Mosasauridae
Genre de diapsides préhistoriques (nom scientifique)
Diapside du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 2005